Масик — українське прізвище, яке утворене від імені Марк (Мася).

Походження 

Прізвище Масик одне з найпоширеніших типів українських прізвищ. Воно утворена від імен Марк, Мася, яке латинською означає «сухий, зів'ялий».

Такі ім'я носив один з чотирьох євангелістів, апостол Марк. Ще в юності він брав участь в місіонерських працях святого апостола Павла і Варнави, а згодом став нерозлучним супутником і учасником апостольських праць Петра, який називав його «своїм сином». Він жив в Римі, а пізніше переселився до Александрії, де заснував церкву і був її першим єпископом.

Ще один варіант походження прізвища Масик від професійних занять його власника, наприклад, пастухів.

Відомі носії 
 Масик Володимир Ілліч (1917—1996) — український графік і живописець, Заслужений художник Української РСР (1977).
 Масик Костянтин Іванович ( 1936) — український політичний і державний діяч, дипломат.
 Масик Роман Володимирович ( 7 серпня 1983) — український історик, кандидат історичних наук, викладач кафедри історичного краєзнавства історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Примітки